Renly Baratheon é uma personagem fictícia  da série de livros A Song of Ice and Fire, escrita pelo autor norte-americano George R. R. Martin. Ele também é um dos personagens da série de televisão Game of Thrones, onde é interpretado pelo ator britânico Gethin Anthony.

Introduzido no primeiro livro da série, A Game of Thrones (1996), ele é um nobre de Westeros, o mais novo dos três filhos de Lord Steffon Baratheon e Cassana Estermont, e o irmão mais novo de Robert e Stannis Baratheon. Ele é o Lorde de Storm's End e o Senhor Guardião das Terras da Tempestade. Ele serviu como mestre das leis no pequeno conselho de seu irmão mais velho, antes de se coroar rei após a morte de Robert.

O relacionamento homossexual de Renly com Loras Tyrell é aludido nos livros e fica claramente evidente no programa de televisão. Ambos os homens estão entre os personagens LGBTQ mais proeminentes de Martin, embora a relação adaptada de Renly e Loras e o retrato do último no programa tenham recebido críticas mistas.

Perfil
Irmão mais novo do rei Robert Baratheon e de Stannis Baratheon, ele é um homem bonito e carismático, com grande facilidade para fazer amigos. Jovial, gosta de dar bailes de máscaras em seu castelo. Em virtude disso, é extremamente popular entre o povo mais simples de Westeros. Com vinte e um anos de idade, é alto, com cabelos negros caindo por sobre os ombros. É normalmente tido como uma versão mais nova de Robert, no auge de sua glória. Usa uma armadura verde-esmaltada, com um par de chifres de ouro. Um personagem secundário na saga, seus atos são geralmente descritos por outros personagens, como Ned Stark e Catelyn Stark.

Biografia

Série literária 
Durante a "Rebelião de Robert", Renly era apenas uma criança, por isto foi mantido em segurança em Storm's End para que não fosse tomado como refém. Embora fosse o irmão mais novo de Robert, Renly recebeu Storm's End como herança do irmão e rei, no lugar do irmão do meio  Stannis, que acabou ficando com Pedra do Dragão. Durante a época da dinastia Targaryen, Pedra do Dragão, como fortaleza ancestral da Casa Targaryen, era dada ao herdeiro do Trono de Ferro. Ainda assim, as terras que Storm's End governam são muito maiores e mais ricas do que as de Pedra do Dragão, o que tornou Renly muito mais poderoso do que seu irmão mais velho. Durante o período em que viveu em Storm's End, Renly teve como escudeiro Loras Tyrell; supõe-se que foi nesse período que começou o relacionamento homossexual dos dois.

Quando mais velho, Renly foi nomeado para o Pequeno Conselho dos Sete Reinos como Mestre das Leis. Deixou Ser Cortnay Penrose como castelão de Storm's End, a quem também foi atribuída a tarefa de cuidar de Edric Storm, filho bastardo de Robert. Após a morte do rei, Renly se autodeclara Rei dos Sete Reinos e ganha o apoio dos vassalos dos Baratheon, como seu Lorde Paramont, e sela uma aliança com a Casa Tyrell, casando-se com Margaery Tyrell, neta da patriarca Olenna Tyrell. Porém, antes que possa marchar para a capital, recebe a notícia de que Stannis está atacando Storm's End e parte para lá com seu exército, com a intenção de matar o irmão na batalha, recusando uma oferta dele de ser seu herdeiro. Entretanto, antes que a batalha comece, ele é assassinado por uma sombra enviada pela mágica da sacerdotisa e feiticeira Melisandre, aliada e seguidora de Stannis.

Série de televisão

1ª temporada (2011) 
Renly integra o Pequeno Conselho dos Sete Reinos em Porto Real, na condição de Mestre das Leis, e anuncia que será realizado um torneio de cavaleiros em homenagem à nomeação de Ned Stark como Mão do Rei, a quem recebe com afeto na capital. Ele é incitado por Loras Tyrell, seu amante, a tomar o Trono e Ferro para si após a morte de Robert, mesmo ele sendo o quarto na linha de sucessão. Depois, sai com o rei e sua comitiva para uma caçada e nela Robert é ferido mortalmente por um javali. Quando o rei está em seu leito de morte, Renly sugere a Ned que prenda Joffrey e o mantenha como refém, para neutralizar a Casa Lannister e permitir a Renly que assuma o trono; Ned acha que isso é traição e ao invés disso apoia Stannis como novo rei e diz que não desonrará Robert  tomando crianças como reféns e ensanguentando o castelo. Renly foge de Porto Real com Loras e mais alguns partidários. Ele e o irmão Stannis reclamam o trono após a morte de Robert.

2ª temporada (2012) 
Renly se autocoroa Rei dos Sete Reinos com o apoio da poderosa Casa Tyrell, de Highgarden, e cimenta esta aliança casando-se com Margaery Tyrell, a irmã de seu amante Loras, reunindo um exército de cem mil homens a seu lado. Ele passa a também ter o título de Rei de Highgarden por causa da aliança. No acampamento de seus exércitos, perto de Storm's End, Renly promove um torneio de cavaleiros e assiste ao lado de sua rainha, Margaery, que torce pelo irmão Loras num combate; Loras, que nunca perdeu um duelo, acaba perdendo a luta e quando os cavaleiros removem seus capacetes, para surpresa de todos quem o derrotou é uma mulher, Brienne de Tarth. Renly a nomeia campeã do torneio e lhe dá direito a um desejo; Brienne escolhe integrar a Guarda Real. Depois ele e Loras trocam beijos e abraços dentro de sua tenda e discutem sobre Brienne, a quem Loras jocosamente apelida de "Brienne , a Bela". Renbly diz a Loras que seus vassalos estão desconfiados de seu casamento, comentando pelos cantos que após duas semanas da união Margaery ainda é virgem. Margaery chega na tenda quando Renly está sozinho e o provoca, mas ele culpa a bebida pela falta de desejo, ao que ela responde que talvez fosse melhor chamar Loras junto. Renly fica ultrajado com a petulância dela mas Margaey responde que é melhor que ele guarde suas mentiras para a corte e não tenha segredos com ela.

Acompanhado de Catelyn Stark e Loras, Renly encontra-se com seu irmão, que está acompanhado de Melisandre e Davos Seaworth, no campo para uma conversa e lhe diz que ninguém em toda Westeros, desde Dorne até A Muralha, o quer como rei; que o irmão é um homem sem amigos e que alguém sem amigos não pode ser rei. Stannis diz que lhe dará a noite para reconsiderar em consideração à mãe morta dos dois, oferta que Renly despreza. Renly retorna à sua tenda com Catelyn Stark e a faz jurar que seu filho Robb Stark não o desafiará pela coroa e lhe jurará lealdade, como seu pai Ned jurou a Robert dezoito anos antes. Quando está na tenda com Catelyn e Brienne, uma fumaça com forma de sombra humana se materializa depois de entrar pela porta e o mata com uma facada no peito.

Genealogia 

|- 
|style="text-align: left;"|Notas:

|}

Personagens de As Crônicas de Gelo e Fogo
Reis fictícios
Personagens LGBT